Franzberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Franzberg (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Franzberg (Sondershausen), Ortsteil der Stadt Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen

in Österreich:
 Franzberg (Gemeinde Hargelsberg), Ortschaft der Gemeinde Hargelsberg, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

in Tschechien:
 Franzberg, deutscher Name des Ortsteils Františkův Vrch von Huntířov, Ústecký kraj
 Franzberg, deutscher Name der Siedlung Františkov (Velké Kunětice) von Velké Kunětice, Olomoucký kraj
 Franzberg, deutscher Name der Siedlung Františkov von Horní Životice, Moravskoslezský kraj